Sydamerikanska mästerskapet i fotboll för damer 2003 spelades i Peru 9–27 april 2003. Turneringen var först tänkt att spelas 5–16 april 2002. Det var tredje upplagan av mästerskapet och avgjorde vem som skulle få CONMEBOL:s plats till VM 2003. Vann gjorde Brasilien före Argentina, och dessa två gick vidare.

Brasilien gick direkt till andra omgången som regerande mästare från 1998.

Omgång 1

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Slutomgång

Externa länkar
Official CONMEBOL Page 
RSSSF

2003 i Peru
2003
Fotboll i Peru
Fotbollsåret 2003